Kirill Beliaev (en ), né le , est un nageur russe, spécialiste de la nage en eau libre.

Biographie 

Le , Kirill Beliaev remporte la médaille d'argent du  en eau libre lors des Championnats du monde 2019 à Gwangju, en Corée du Sud.

Palmarès

Championnats du monde 
 Championnats du monde 2019 à Gwangju () :
  Médaille d'argent du  en eau libre

Championnats d'Europe 
 Championnats d'Europe 2018 à Glasgow () :
  Médaille d'argent du  en eau libre

Notes et références

Liens externes 
 

Nageur russe
Nageur en eau libre
Naissance en août 1997